Indostomus är ett släkte av fiskar. Indostomus är ensam i familjen Indostomidae.

Indostomus är enda släktet i familjen Indostomidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spiggartade fiskar
Indostomus